Die Abkürzung THP steht für:

 Tetrahydropyran, eine chemische Verbindung
 The Harper Programmer, eine Programmiersprache und ein Compiler für MS-DOS.
 Trimethyldiazaniumylpropanoat, Wirkstoff im Arzneimittel/Dopingmittel Meldonium
 Thrust Horse Power, eine englische Schubangabe in der Luftfahrt
 Tierheilpraktiker
 Turbo High Pressure, Benzindirekteinspritzung-Motoren von PSA-Konzern und BMW-Mini, etwa im Peugeot 207
 Tuwinische Volksrepublik, von russ. Туви́нская Наро́дная Респу́блика (wiss. Transliteration Tuvinskaja Narodnaja Respublika, somit korrekt TNR)

THP